En Pologne :
 Łączna (Sainte-Croix) ;
 Łączna (gmina) ;
 Łączna, localité de la gmina et du powiat de Kłodzko ;
 Łączna, localité polonaise de la gmina de Mieroszów.